Bresin ist der deutsche Name dreier polnischer Orte:
in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Bresin, Kreis Schwetz (Weichsel)/Westpreußen, heute Brzeziny; siehe Gmina Osie
in der Woiwodschaft Pommern: 
 Bresin, Kreis Neustadt/Westpreußen, heute Brzeźno Lęborskie
 Bresin, Kreis Putzig/Westpreußen, heute Mrzezino; siehe Puck (Landgemeinde)

Siehe auch:
 Brézin